Lodewijk Jacobs (kanoër) (1951), Nederlands kanoër
 Lodewijk Jacobs (politicus) (1924-2012), Belgisch lokaal politicus